BBJ peut faire référence à :
  ;
 Boeing Business Jet, une gamme d'avions de ligne aménagée pour l'usage privé ;
 BBj, un langage de programmation de la famille des Business Basic édité par Basis International.